Sakrynytschtschja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sakrynytschtschja (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Sakrynytschtschja (Krassyliw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Krassyliw
 Sakrynytschtschja (Oratiw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Oratiw